Switzerland es el nombre en inglés de la nación  europea de Suiza, pero también puede referirse a:
 Condado de Switzerland, Indiana, Estados Unidos.
 Municipio de Switzerland, Ohio, Estados Unidos.